Miejscowości w USA:
 Elk Horn – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
Gminy w USA:
 Elk Horn (ang. Elk Horn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald